Tschagajew ist der Familienname folgender Personen:

Bulat Tschagajew, tschetschenischer Geschäftsmann und Fußballfunktionär 
 Ruslan Chagayev (* 1978), usbekischer Boxer